Fyrbåk kallas en hög konstruktion eller byggnad avsedd att bära upp en belysning typ fyr, i äldre tider en eld, till vägledning för sjöfarande.

Se även 
 Fyr
 Båk
 Vårdkase

Sjöfart